Provincia de Cordillera puede referirse a:

 Provincia Cordillera: una provincia de Bolivia.
 Provincia de Cordillera: una provincia de Chile.